Overhead (engl.  ‚über‘ und  ‚Kopf‘) steht für:

 in der Informatik Daten, die als Zusatzinformation benötigt werden, siehe Overhead (EDV)
 in der Betriebswirtschaftslehre ein Posten in der Kostenrechnung, siehe Gemeinkosten 
 in der Musik eine Positionierung von Mikrophonen, siehe Mikrofonierung
 ein Bildprojektor, siehe Tageslichtprojektor
 eine finnische Progressive-Rock-Band, siehe Overhead (Band)

Siehe auch: